Die A Grupa 1966/67 war die 43. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 20. August 1966 und endete am 4. Juni 1967.

Meister wurde Botew Plowdiw.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1966/67